Михаи́л Константи́нович Крахмалёв (26 октября (7 ноября) 1917 года,, слобода Николаевская, Астраханская губерния — 17 сентября 1977, Брянск) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Брянского обкома КПСС (1960—1977).

Биография 
Родился в русской крестьянской семье. В 1934 году окончил Саратовский автодорожный техникум, после чего работал дорожным техником в Саратове, служил в РККА. В 1938—1939 годах был секретарём Саратовского городского, затем — областного комитета ВЛКСМ.

В 1939—1942 годах учился в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), по окончании которой находился на партийной работе: заведовал сектором кадров Тамбовского областного комитета ВКП(б) (1942—1943), затем был первым секретарём Ламского районного комитета ВКП(б), заведовал отделом Тамбовского областного комитета ВКП(б).

В 1948 году был избран вторым, в апреле 1951 года — первым секретарём Тамбовского областного комитета ВКП(б).

В 1952—1954 годах являлся инспектором ЦК ВКП(б) / КПСС.

В 1954—1960 годы — первый секретарь Белгородского, c 1960 года до конца жизни — первый секретарь Брянского областного комитета КПСС (в 1963—1964 — Брянского сельского областного комитета КПСС).

Избирался делегатом XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV съездов КПСС, где избирался кандидатом в члены ЦК (1956—1961) и членом ЦК КПСС (1961—1977).
Депутат (от Белгородской, Брянской областей) Совета Союза Верховного Совета СССР 4—9-го созывов (1954—1979).

Похоронен в Брянске.

Награды и звания 
Награждён четырьмя орденами Ленина.

Память 
Именем М. К. Крахмалёва названа улица в Брянске (до 1977 — Магистральная).

Примечания

Ссылки 
 
 

Первые секретари Тамбовского обкома КПСС
Первые секретари Брянского обкома КПСС
Первые секретари Белгородского обкома КПСС
Вторые секретари Тамбовского обкома КПСС
Члены ЦК КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 7-го созыва
Депутаты Совета Союза 6-го созыва
Депутаты Совета Союза 5-го созыва
Депутаты Совета Союза 4-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Инспекторы ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва